La Stagione 2011-2012 è stata la 70ª edizione di LNA del campionato svizzero di hockey su ghiaccio, che ha visto laurearsi campione lo Zurigo.

Formula 
Le 12 squadre hanno giocato 2 doppi turni di 22 partite. Inoltre c'è stato un turno supplementare di sei partire che si è disputato contro altre 3 squadre scelte in base alla posizione geografica. Con questa formula ogni squadra ha disputato 50 partite di stagione regolare.

Alla fine della stagione regolare le prime 8 classificate si sono scontrate nei playoff, i quali prevedevano quarti di finale, semifinali e finale, tutti i turni sono stati disputati al meglio delle 7 partite. La vincitrice si è laureata campione svizzera.

Le altre quattro squadre hanno giocato i playout per determinare la squadra che doveva giocare lo spareggio contro il Langenthal campione della LNB. La squadra uscita perdente dai playout è stata l'Ambrì, che tuttavia ha mantenuto il posto in LNA, battendo per 4-1 nella serie dello spareggio il Langenthal.

Orari di gioco 

Per la stagione 2011-2012, la Lega Nazionale A ha disputato le partite nei seguenti orari:
 Lunedì-Sabato inizio 19:45
 Domenica inizio 15:45

Mentre i derby Ambrì-Lugano e Friborgo-Ginevra sono iniziate alle 20:15.

Le partite dei playoff e dei playout sono iniziate alle 19:45, tranne per alcune partite trasmesse in diretta TV che sono iniziate alle 20:15 o alle 16:00, e si sono giocate i lunedì, i martedì, i giovedì e i sabato.

Partecipanti

Stagione regolare

Classifica 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, VS=Vinte ai supplementari, PS=Sconfitte ai supplementari, P=Sconfitte, GF=Gol fatti, GS=Gol subiti, DR=Differenza reti, Pt=Punti

Statistiche 

LEGENDA:
G= Goal, A= Assist, Pt=Punti

Playoff

Statistiche 

LEGENDA:
G= Goal, A= Assist, Pt=Punti

Playout

Spareggio LNA/LNB

Collegamenti esterni 
 
 

2012 1
Hockey su ghiaccio nel 2011
Hockey su ghiaccio nel 2012